

Niemcy 
 Schönthal – dzielnica Willebadessen
 Schönthal – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham

Polska 
Dawne nazwy:  
 Dolnik – miejscowość w województwie dolnośląskim
 Piękna Dolina – dzielnica Żagania istniejąca do 1945

Osoby 
 Otto Schönthal – austriacki architekt
 Ruth Schönthal – niemiecko-amerykańska kompozytorka

Zobacz też 
 Schöntal